

Toponyme 
Princeton désigne plusieurs villes en Amérique du nord :

Canada 
 Princeton (Colombie-Britannique), une petite ville située dans la vallée de l'Okanagan.

États-Unis 
 Princeton (New Jersey), ville principalement connue pour l'université de Princeton et l’Institute for Advanced Study ;
 Princeton (Alabama) ;
 Princeton, une census-designated place située en Californie ;
 Princeton (Caroline du Nord) ;
 Princeton (Caroline du Sud) ;
 Princeton (Floride) ;
 Princeton (Illinois) ;
 Princeton (Indiana) ;
 Princeton (Iowa) ;
 Princeton (Kansas) ;
 Princeton (Kentucky) ;
 Princeton (Louisiane) ;
 Princeton, une localité du comté de Washington dans le Maine ;
 Princeton (Massachusetts) ;
 Princeton (Minnesota) ;
 Princeton (Missouri) ;
 Princeton (Texas) ; 
 Princeton (Virginie-Occidentale) ;
 Princeton (Wisconsin) ;
 Princeton (ville du Wisconsin) ; 
 Princeton Township (Minnesota) ;
 Princeton-by-the-Sea ;
 le mont Princeton, un sommet du Colorado.

Entreprises 
 Princeton est une marque japonaise de produits technologiques

Voir aussi